USS Dayton war der Name zweier Schiffe der US-Marine:

 USS Dayton (CL-105),  war ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse der United States Navy
 Die USS Dayton (CL-78) in USS Monterey (CVL-26) umbenannt, war ein Leichter Flugzeugträger der Independence-Klasse der United States Navy

Dayton
USS